La parola Militello può essere riferita a:

Militello in Val di Catania – comune italiano nella città metropolitana di Catania.
Militello Rosmarino – comune italiano nella città metropolitana di Messina.
Sant'Agata di Militello – altro comune italiano nella città metropolitana di Messina.
Cristiano Militello – personaggio televisivo.